Саша Бланк (; 10 липня 1985, місто Караганда, Казахська РСР) — німецький хокеїст, нападник. Виступає за хокейний клуб «Ганновер Скорпіонс».

Кар'єра 
Вихованець клубу «Адлер Мангайм» в якому пройшов шлях від молодіжної команди до основного складу. У сезоні 2006/07 в складі «орлів» став чемпіоном Німеччини.

З сезону 2007/08 виступає за «Ганновер Скорпіонс», в складі якого виграв вдруге чемпіонат Німеччини в сезоні 2009/10.

Збірні 
У складі юніорської збірної Німеччини грав на чемпіонаті світу 2003 року. За молодіжну збірну грав на чемпіонаті світу 2005 року.

Статистика

Посилання 
 Профіль на eurohockey.com 
 Профіль на eliteprospects.com 

Уродженці Караганди
Німецькі хокеїсти
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Ганновер Скорпіонс»
Німці Казахстану